Název Draguš nese více míst:

 Draguš či Dragúš – čtvrť na jihozápadě Postoloprt
 Draguš, Dragúš, Drahúš či Drahouš – někdejší lucký hrad v této čtvrti
 Drăguș (Draguš) – obec v brašovské župě v Rumunsku
 Drăguș (řeka) – levý přítok řeky Olt v Rumunsku
 Draguš (Bulharsko) – vesnice v petričské obštině v Bulharsku

osobní jméno
 Dragúš (žen. Dragúška) – staročeské osobní jméno

Podobné názvy 
 Drahouš
 Drahoš (rozcestník)

Reference